Анато́лий Все́володович Верби́цкий (1926—1977) — актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1962).

Биография 
Родился 3 февраля 1926 года в Москве. Сын мхатовского актёра Всеволода Алексеевича Вербицкого (1896—1951) и Юлии Владимировны Вербицкой  (1900—1976), племянник по материнской линии Павла Массальского. Бабушка Анатолия А. А. Вербицкая была русской писательницей.

Будучи учеником девятого класса школы, в первые годы Великой Отечественной войны начал работать во МХАТе, эвакуированном в Саратов, — сначала рабочим в столярных мастерских, потом — как участник массовых сцен. 

В 1947 году Анатолий окончил Школу-студию МХАТ и с этого же года являлся до конца жизни артистом в труппе МХАТа.

Всесоюзную известность актёру принесла роль Григория Александровича Печорина в фильме «Княжна Мери» (1955).

В последние годы карьера в театре у актёра складывалась неудачно, новых ролей он не получал. У Вербицкого была тяжелая депрессия. 

4 июля 1977 года вместе с женой, актрисой Луизой Кошуковой, они собирались на гастроли. В аэропорту актер внезапно взял свои вещи и ушёл. Супруга удивилась, но решила, что тот просто что-то забыл и прилетит следующим рейсом. Но этого не произошло — вернувшись в свою квартиру, он покончил с собой, открыв все конфорки газовой плиты. Перед смертью актёр разложил на полу бумаги, на которых были переписанные лично им стихотворения любимых поэтов.

Похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с отцом и матерью  .

Был женат на актрисе МХАТа Луизе Александровне Кошуковой (1925—2006).

Творчество

Фильмография 
 1949 — «Звезда» — Травкин
 1952 — «Римский-Корсаков» — Михайлов
 1954 — «Командир корабля» — Игорь Николаевич Светов
 1955 — «Княжна Мери» — Печорин
 1956 — «Долина синих скал» — Василий Павлович Рубан
 1961 — «Годы девичьи»
 1962 — «Седьмой спутник (фильм-спектакль)» — поручик
 1962 — «Двое в степи» — лейтенант
 1964 — «Сумка, полная сердец» — Андрей, муж Арины
 1965 — «Мещане (фильм-спектакль)» — Нил, воспитанник Бессемёнова, машинист
 1966 — «Их знали только в лицо» — Виктор Дель Сарто
 1968 — «Щит и меч» — Герд
 1968 — «Замок герцога Синей Бороды» (фильм-спектакль) — молодой герцог Синяя Борода
 1969 — «Цветы запоздалые» — адвокат
 1972 — «Нахлебник» (фильм-спектакль) — Павел Николаевич Елецкий
 1974 — «Блокада» — Николай Герасимович Кузнецов

Озвучивание мультфильмов 
 1954 — Царевна-лягушка — Иван Царевич
 1975 — Дядя Фёдор, пёс и кот. Матроскин и Шарик — отец Дмитрий

Примечания

Ссылки 
 Анатолий Всеволодович Вербицкий 
 Анатолий Вербицкий в Авторском проекте Алексея Тремасова 

Похороненные на Новодевичьем кладбище
Выпускники Школы-студии МХАТ